Калия сульфид — бинарное неорганическое химическое соединение калия с серой. Представляет собой соединение с формулой K2S.

Физические свойства 
Сульфид калия K2S — бесцветные кубические кристаллы (a = 0,739 нм, Z=4; пространственная группа Fm3m). Хорошо растворимы в воде (с гидролизом). Растворим в спирте и глицерине. Гигроскопичен, образует ди- и пентагидраты.

Получение 
Прямой синтез из элементов:
 

Восстановление сульфата калия водородом:
 
или углеродом (в промышленности — кокс):
 

Сульфит калия при нагревании диспропорционирует:

Химические свойства 
На воздухе медленно окисляется:
 
в зависимости от условий проведения этой реакции образуются побочные продукты: коллоидная сера, полисульфиды калия.

Сульфид калия при поджигании сгорает:
 

Так как сероводород является слабой кислотой, то сульфид калия разлагается кислотами:
 

Концентрированные кислоты могут окислять выделяемый сероводород:
 

При кипячении раствора сульфида калия с серой или сплавления его с серой образуются полисульфиды:
 
для калия выделены полисульфиды вплоть до n = 6.

При пропускании через раствор сульфида калия избытка сероводорода образуется гидросульфид калия:
 

Реагирует, образовывая соединения с сульфидами Ag, Sn и другими.

Применение 
Калия сульфид компонент светочувствительных эмульсий в фотографии, аналитический реагент для разделения сульфидов металлов, является компонентом входящим в состав для удаления наружного слоя шкур.

В пиротехническом деле 
Сульфид калия образуется при сжигании пороха.

Литература 
 

Бинарные соединения
Неорганические вещества
калия
Соединения калия
Сульфиды калия